Papež Pelagij je bilo ime več papežev:

 Papež Pelagij I. (556–561)
 Papež Pelagij II. (579–590)